Анатолий Дмитриевич Пономарёв (р. 1940) — советский сварщик-рационализатор  производства в системе атомной промышленности. Герой Социалистического Труда (1985).

Биография 
Родился в 1940 году в Скопинском районе Рязанской области в семье рабочих. 

С 1960 года после окончания Скопинского технического училища работал в закрытом городе Красноярск-26 газоэлектросварщиком в тресте «Сибхиммонтаж», был участником монтажа объектов Горно-химического комбината. С 1964 года назначен начальником бригады сварщиков в Управление строительства  «Сибхимстрой» МСМ СССР.

С 1976 года направлен  в посёлок Снечкус Литовская ССР начальником бригады сварщиков Строительно-монтажного управления Западного управления строительства. С 1978 года участвовал в строительных работах по возведению объектов Игналийской АЭС.

В 1985 году  «За успехи достигнутые при сооружении и вводе в эксплуатацию первого энергоблока Игналинской АЭС» Указом Президиума Верховного Совета СССР Анатолию Дмитриевичу Пономарёву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Живёт в городе Висагинас, Литва.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (1985)
 Орден Ленина (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1981)
 Орден Знак Почёта (1974)

Литература 
 Герои Атомного проекта / Пред.ред.кол: Л. Д. Рябев. Саров, ВНИИЭФ: 2005 г.—566 с. — ISBN 5-9515-0005-2

Ссылки 
 
Пономарёв, Анатолий Дмитриевич 

Персоналии:Железногорск (Красноярский край)
Персоналии:Висагинас